Miejscowości we Francji:
 Flins-sur-Seine – miejscowość w departamencie Yvelines, siedziba fabryki koncernu Renault
 Flins-Neuve-Église – miejscowość w departamencie Yvelines

Inne pojęcia:
 Flins – rzekome bóstwo słowiańskie
 Flins – głaz narzutowy na terenie gminy Szprotawa